Ievgueni Vadimovitch Kourbatov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Iekaterinbourg en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Avangard Omsk dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga. Le , il est échangé avec Filipp Metliouk au HK CSKA Moscou en retour de Denis Kouliach.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2007. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga ||24 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2006-2007 || Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga ||42 ||2 ||15 ||17 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Avangard Omsk || Superliga ||15 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Avangard Omsk || Superliga ||34 ||2 ||0 ||2 ||24 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2008-2009 || Avangard Omsk || KHL ||28 ||0 ||0 ||0 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || Omskie Iastrebi || MHL ||11 ||2 ||2 ||4 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Roubine Tioumen || Vyschaïa Liga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| HK CSKA Moscou || KHL ||6 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 40|| 2|| 6|| 8|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 19|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || THK Tver || VHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 24|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK CSKA Moscou || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Amour Khabarovsk || KHL || 45|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL || 30 || 0 || 5 || 5 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 7|| 0|| 0 || 0 || 27 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Sarov || VHL || 15|| 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 7|| 19|| 26|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Sarov || VHL || 20|| 2 || 4 || 6 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || HK Michalovce || 1.liga || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 12 || 1 || 0 || 1 || 34 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Donbass Donetsk || UHL || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Homiel || Ekstraliga || 12|| 1|| 3|| 4|| 5|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || HK Homiel || Ekstraliga || 30|| 0|| 4|| 4|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Donbass Donetsk || UHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 12

Au niveau international 

| 2008 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5 || 6|| +1||align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Michalovce